Вехец () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1402 года.

География 
Село расположено в южной части края, в пределах Восточнословацкой низменности, при автодороге . Абсолютная высота — 170 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 17,27 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Вехеца составляла 2738 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии